Лиза може бити:

 Лиза (име), женско име
 Лиза (Беневенто), насеље у округу Беневенто, Италија